Ла́ури Тя́хкя (, настоящее имя Яркко Тапани Суо ; род. 9 ноября 1973, Вааса, Финляндия) — финский певец и музыкант. Ранее был солистом группы «Lauri Tähkä & Elonkerjuu».

Вырос на музыке «Kiss», «Iron Maiden», финской группы «Eppu Normaali», работах как Исмо Аланко, так и Кауко Рёйхкя. Лаури нашёл свою музыкальную идентичность на синтезе рока и национальных баллад. Со своим двоюродным братом Симо Ралли он создал «Niin kauan minä tramppaan» (Я буду путешествовать столько, сколько смогу), с которым выиграл конкурс «Lapuan Spelit».

Биография

Дискография

Альбомы 
как Lauri Tähkä & Elonkerjuu

Соло-альбомы

Синглы 
как Lauri Tähkä & Elonkerjuu
(Charting in The Official Finnish Charts)

другие (включая промоутерские синглы / EPs)

соло

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Певцы и певицы Финляндии
Наставники телешоу «The Voice»